Fábio Carvalho (n. 1978) – ex calciatore brasiliano 
 Fabio Carvalho (n. 1993) – calciatore svizzero
 Fábio Carvalho (n. 2002) – calciatore portoghese con cittadinanza inglese